El término cama puede aludir, en esta enciclopedia:

 a una cama, un mueble para dormir;
a una cama nido, un conjunto de dos camas en el que una se recoge plegada debajo de la otra;
a una cama eléctrica, una cama articulada que incorpora un motor eléctrico;
a una cama para gatos, un recipiente especialmente diseñado para el descanso de los gatos;
a una cama de agua, una cama (o un colchón) lleno de agua;
a una cama de mesa, un tipo de lecho que utilizaban algunos pueblos antiguos para comer;
a un sofá cama, un tipo de sofá que se convierte en cama;
 a una cama, un lecho que se coloca en el suelo de los establos de los animales para su comodidad y facilitar la limpieza de excrementos;
a un coche-cama, un coche de pasajeros que es capaz de acomodar a todos sus pasajeros en algún tipo de cama;
 a una cama, un híbrido de lama glama y camello;
 a Cama, una comuna suiza;
a una cama elástica, una lona elástica que unida a una estructura metálica sirve para entretenimiento infantil;
a Cama de Gato, una telenovela brasileña de la Red Globo;
s CAMA, un acrónimo con diferentes significados.